Ненад Зимонич и Даниэль Нестор — победители турнира. В финале серб и канадец переиграли прошлогодних чемпионов: Боба и Майка Брайанов.

Посев 
Все сеянные пары начинают турнир со второго раунда.

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Полуфинал)
  Александр Пейя /  Бруно Соарес (Второй раунд)
  Иван Додиг /  Марсело Мело (Четвертьфинал)
  Фернандо Вердаско /  Давид Марреро ''(Четвертьфинал)

<li>  Николя Маю /  Эдуар Роже-Васслен (Второй раунд)
<li> ''' Ненад Зимонич /  Даниэль Нестор (Титул)
<li>  Лукаш Кубот /  Роберт Линдстедт (Второй раунд)
<li>  Доминик Инглот /  Трет Конрад Хьюи ''(Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Италии по теннису 2014